Pietro il Grande (Peter the Great) – miniserie televisiva del 1986
 Pietro il Grande – prima parte della riduzione cinematografica della miniserie televisiva
 Pietro il Grande – seconda parte della riduzione cinematografica della miniserie televisiva
 Peter the Great – star canina del cinema muto statunitense

Pagine correlate 
 Pietro il Grande (disambigua)